Niger deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1964 i Tokyo och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel förutom vid spelen 1976 i Montréal och spelen 1980 i Moskva som de bojkottade. De har aldrig deltagit vid de olympiska vinterspelen. De har totalt vunnit två medaljer.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sporter

Lista över medaljörer

Deltagare

Källor

Externa länkar
 
 
 

Niger i olympiska spelen